

Sigle 
 Universal Wrestling Association – organizzazione di Lucha Libre
 University of West Alabama – università statunitense
 University of Western Australia – università australiana

Codici 
 UWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ware, Massachusetts (Stati Uniti)
 uwa – codice ISO 639-2 della lingua kuku-uwanh